Lenz eller Lantsch kan syfta på:

 Lenz lag – en inducerad spänning i en sluten krets ger upphov till en inducerad ström, namngivet av Emil Lenz
 Lenz (efternamn) – ett efternamn och personer med namnet
 Lantsch/Lenz – en ort och kommun i kantonen Graubünden, Schweiz